

Lieux 
 Philippi, ville siège du comté de Barbour, situé en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
 Philippi, un township de la ville du Cap en Afrique du Sud

Patronymes 
 Charles Philippi, artiste de layout et directeur artistique américain, connu pour son travail au sein de studios Disney.
 Friedrich Adolf Philippi (1809-1882), théologien luthérien
 Heinrich Ludwig Philippi, peintre allemand
 Rodolfo Amando Philippi (1808-1904), naturaliste chilien d’origine allemande.
 Waldemar Philippi, footballeur

Divers 
 Collection Philippi, recueil de couvre-chefs
 Bataille de Philippi, qui a lieu pendant la guerre de Sécession
 Hylodes philippi, espèce d'amphibiens

Homonymie de patronyme